Haapanen är ett efternamn, som burits av bland andra:
Jalmari Haapanen (1882–1961), finländsk riksdagsledamot
 Sasu Haapanen (1905–1986), finländsk skådespelare och sångare
Toivo Haapanen (1889–1950), finländsk musikforskare, violinist och dirigent
 Tuomas Haapanen (född 1924)), finländsk violinpedagog
Yrjö Haapanen (1907–1982), finländsk sångare, sångtextförfattare, skådespelare och filmregissör

Finska efternamn